Reina de los prados puede referirse a:
El nombre común de la planta Filipendula ulmaria.
El nombre común de la planta Filipendula vulgaris.